Jaume Suau Pons, batle de Palma el 1915, el 1917 i el 1930 i diputat per les Illes Balears a les eleccions espanyoles de 1936 
 Jaume Suau Puig (Felanitx, 1950) doctor en Filosofia i Lletres i professor a la Universitat de Barcelona